Nei steht für:
 Nei (Iran) (auch: Ney Ahmad Beyg), Ort in Kowsar County, Ardabil (Provinz), Iran

Nei ist der Familien- oder Stadionname folgender Personen:
 Nei (Fußballspieler, 1980) (eigentlich Claudinei Alexandre Aparecido; * 1980), brasilianischer Fußballspieler
 Nei (Fußballspieler, 1985) (eigentlich Claudinei Cardoso Félix Silva; * 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Iivo Nei (* 1931), estnischer Schachmeister
 Masatoshi Nei (* 1931), japanischer Genetiker und Evolutionsbiologe
 Wada Yasushi, sino-japanische Lesung Wada Nei (1787–1840), japanischer Mathematiker

nei steht für:
 Junghethitisch (auch Neohethitisch; ISO-639-3-Code), ausgestorbene indogermanische Sprache in Kleinasien

NEI steht für:
 National Eye Institute, ein Institut der National Institutes of Health mit dem Schwerpunkt Augenheilkunde
 Netherlands East Indies, gebräuchliche Abkürzung für Niederländisch-Ostindien (heute Indonesien)
 Nouvelles Éditions ivoiriennes, Verlagshaus aus der Elfenbeinküste
 Nouvelles Equipes Internationales, ein europäischer Dachverband bürgerlich-konservativer Parteien und anderer Organisationen (1947–1998)
 Noise Equivalent Irradiance, ein Messverfahren zur Bestimmung der Rauschempfindlichkeit von Detektoren.

Siehe auch:
 Nay (Begriffsklärung)
 Ney

Abkürzung